Pupilek (inna polska nazwa: Paninsynek, ang. Teacher’s Pet, znany również jako Disney’s Teacher’s Pet, 2000-2002) – amerykański serial animowany stworzony przez Gary’ego Basemana, Billa i Cheri Steinkellnerów. Wyprodukowany przez Walt Disney Television i Disney Television Animation.

Światowa premiera serialu miała miejsce 9 września 2000 roku na antenie ABC w sobotnich porankach. Ostatni odcinek serialu został wyemitowany 10 maja 2002 roku na antenie Toon Disney. Dubbing do tego serialu został zrobiony w latach 2003–2004, jednak premiera w Polsce odbyła się dopiero 25 marca 2013 roku na kanale Disney Channel.

W 2004 roku powstał film animowany Pupilek, który swoją światową premierę miał miejsce 16 stycznia 2004 roku.

Opis fabuły 
Serial opowiada o losach jedenastoletniego Leonarda Helpermana i jego psa Spota, który potrafi mówić i pragnie chodzić do szkoły i uczyć się tak samo jak jego pan.

Obsada 
 Shaun Fleming – Leonard Helperman
 Nathan Lane – Spot/Scott Kreślarski
 Debra Jo Rupp – Mary Helperman
 Mae Whitman – Leslie Dunkling
 Wallace Shawn – dyrektor Stryczek
 David Ogden Stiers – Pulpet
 Jerry Stiller – Generał

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie DISNEY CHARACTER VOICES INTERNATIONAL – Master Film
Reżyseria:
 Waldemar Modestowicz (odc. 1-5),
 Cezary Morawski (odc. 6-39)
Dialogi: Dariusz Dunowski
Tekst piosenki: Andrzej Brzeski
Wystąpili:
 Wojciech Paszkowski – Spot/Scott Kreślarski Jr
 Krzysztof Królak – Leonard Helperman
 Agnieszka Pilaszewska – Mary Helperman
 Damian Damięcki – Generał
 Jacek Jarosz – Pulpet
 Marek Obertyn – Dyrektor Stryczek
 Joanna Jabłczyńska – Leslie Dunkling
 Jarosław Boberek – Ivan Wasilewski
 Agnieszka Kunikowska – Younghee
 Cezary Kwieciński
 Tomasz Marzecki
 Wojciech Machnicki
 Cezary Nowak
 Ewa Kania
 Cezary Morawski
 Jolanta Wołłejko
 Józef Mika
 Paweł Szczesny
 Dariusz Odija
 Zbigniew Konopka
 Katarzyna Tatarak
 Janusz Bukowski
 Leszek Zduń
 Katarzyna Łaska
 Anna Sroka
 Jarosław Domin
 Aleksander Mikołajczak
 Brygida Turowska
 Krystyna Kozanecka
 Mieczysław Morański
 Tomasz Grochoczyński
 Łukasz Lewandowski
 Beata Łuczak
 Krzysztof Szczerbiński
 Jacek Mikołajczak
 Agnieszka Matysiak
 Joanna Węgrzynowska
 Adam Bauman
 Monika Kwiatkowska
 Jacek Bończyk
 Anna Apostolakis

i inni

Spis odcinków

Bibliografia 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya
Seriale telewizyjne emitowane od 2000